Bosna i Hercegovina:
 Tršić (Zvornik, BiH), naselje u općini Zvornik u Republici Srpskoj

Srbija:
 Tršić (Loznica), naselje u općini Loznica u Mačvanskom okrugu